Die NBA-Saison 1998/99 war die 53. Spielzeit der National Basketball Association. Aufgrund eines Lockouts begann die reguläre Saison erst am 5. Februar 1999, weil erst dann eine Einigung zwischen der NBA und der Spielervereinigung NBPA erzielt werden konnte. An der regulären Saison nahmen insgesamt 29 Mannschaften teil. Jedes Team absolvierte 50 Spiele. Die acht besten jeder Conference qualifizierten sich für die NBA Playoffs. Am 25. Juni endete die Saison mit den NBA Finals.

Die San Antonio Spurs besiegten in den NBA Finals die New York Knicks mit 4:1 und wurden zum ersten Mal überhaupt in der Vereinsgeschichte NBA-Meister.

Saisonnotizen 
 Nach einem Lockout erreichten die NBA und die Spielervereinigung erst am 18. Januar eine Einigung über einen neuen Tarifvertrag, sodass die reguläre Saison erst im Februar 1999 startete und auf 50 Spiele für jedes Team verkürzt wurde.
 Ein All-Star Game konnte in dieser Saison nicht abgehalten werden.
 Aufgrund des Lockouts wurde nicht nur die reguläre Saison auf 50 Spiele verkürzt. Auch die Preseason war kürzer als üblich. Es gab nur zwei statt acht Vorbereitungsspiele für die NBA-Teams.
 Diese Saison war das Rookie-Jahr des deutschen Dirk Nowitzki. In 47 Spielen, von denen er 24 in der Startformation der Dallas Mavericks stand, erzielte er durchschnittlich 8,2 Punkte und 3,4 Rebounds.
 Karl Malone von den Utah Jazz wurde zum Most Valuable Player, dem besten Spieler der Liga, gewählt.
 Die "Twin Towers" der San Antonio Spurs, Center David Robinson und Power Forward Tim Duncan, führten die Mannschaft aus Texas zu einer 37:13 Bilanz, der besten in der Western Conference; und schließlich in die NBA Finals. Dort trafen sie auf die New York Knicks, die im Osten nach einer 27:23-Saison nur geradeso als Achtplatzierter der Conference in die Play-offs gekommen waren.

Endstände 
 S = Siege, N = Niederlagen, PCT = prozentualer Sieganteil, P = Rückstand auf Divisionsführenden

In Klammern sind die Platzierungen in den Setzlisten der jeweiligen Conference-Playoffs aufgeführt.

Führende der Spielerstatistiken

Play-offs 1999 
Die erste Play-off-Runde wurde im Best-of-Five-Format ausgetragen. Alle weiteren Runden waren Best-of-Seven-Serien.

NBA Finals 1999 

 Tim Duncan von den Spurs wurde zum Finals MVP gewählt.
 Steve Kerr war der erste Spieler (mit Ausnahme von Celtics-Mitgliedern), der je vier aufeinanderfolgende Meisterschaften gewinnen konnte. Der Scharfschütze der Spurs gewann in den drei Jahren zuvor schon mit den Chicago Bulls den Titel.
 Die Spurs waren das erste ehemalige ABA-Team, das in einem NBA-Finale stand und es sogar gewinnen konnte.
 Die Spurs stellten einen neuen Finalspiel-Zuschauerrekord auf. Spiel 2 besuchten insgesamt 39.554 Fans, in Spiel 1 waren es bereits 39.514 Zuschauer gewesen.

Siehe auch 
 NBA Draft 1998

Weblinks 
 Offizielle Seite der NBA
 Die Saison 1998/99 bei basketball-reference.com (englisch)

NBA-Saison
Basketballsaison 1998/99